Meynadier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Meynadier (* 1938), französischer Ruderer
 Bram Meynadier (1879–1958), deutscher Theater- und Stummfilmschauspieler und Theaterregisseur